Acanthocyclops bicuspidatus – gatunek widłonoga z rodziny Cyclopidae, nazwa naukowa gatunku została po raz pierwszy opublikowana w 1857 roku przez niemieckiego zoologa Carla Clausa.

Bibliografia
 Walter, T. Chad (2012). Acanthocyclops bicuspidatus (Claus, 1857). In: Walter, T.C., Boxshall, G. (2012). World Copepoda database. Geraadpleegd via: World Register of Marine Species op

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1857 roku